Ez a szócikk a Blu-ray lemezen, illetve a PlayStation Networkről letölthető PlayStation 4-játékokat sorolja fel.

Az exkluzív mező azt jelzi, hogy a PlayStation 4 az egyetlen platform, amelyre a játék megjelent. Ebbe nem számítanak bele a játékok kézi videójáték-konzolos vagy mobiltelefonos változatai, mivel ezek általában teljesen eltérnek a nagygépes verzióktól. A mező konzol értéke annyit jelent, hogy a játék ugyan megjelent játéktermi rendszerekre vagy Microsoft Windows, Unix/Linux vagy OS X operációs rendszeren futó személyi számítógépekre, azonban egyetlen másik videójáték-konzolon sem érhető el annak natív változata.

.  -ig 181 játék került fel erre a listára (ebből 113 multiplatform, 36 exkluzív és 32 konzol exkluzív).

PlayStation 4-játékok

Free-to-play játékok

Kapcsolódó szócikkek 
 Xbox One-játékok listája
 Wii U-játékok listája

Források